Лисе́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Лисенко, Андрей Онисимович (1907—1970) — главный архитектор Одессы, член Союза Советских архитекторов с 1933 года.
 Лисенко, Вадим Андреевич (1937—2016) — украинский ученый, профессор основ архитектуры и реставрации.
 Лисенко, Вячеслав Константинович (1873—1934) — писатель, шашист.
 Лисенко, Иосиф Львович (1801—1867) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Лисенко, Кирилл Зиновьевич — Георгиевский кавалер (майор; № 5282; 1 декабря 1835 — за выслугу лет).
 Лисенко, Конон Иванович (1836—1903) — русский химик-технолог и педагог.
 Лисенко, Лев Михайлович (1913—2006) — доктор архитектуры, заслуженный архитектор России (1994).
 Лисенко, Михаил Захарович (?—1855) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (подполковник; № 5569; 29 ноября 1837 — за выслугу лет).
 Лисенко, Наталья Андриановна (1884—1969) — российская и французская актриса.
 Лисенко, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10124; 26 ноября 1858.

Двойные фамилии 
 Жуковская-Лисенко, Наталья Юльевна (1874—1940) — писательница, дочь Ю. Г. Жуковского.

См. также 
 Лысенко
 Лисенков, Иван Тимофеевич (1795—1881) — русский книгоиздатель и книгопродавец.